Gotthard Heinrici (1886-1971), général allemand
 Johann Martin Heinrici (1711-1786), peintre sur porcelaine, miniaturiste et graveur allemand